Cherono ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Cherono (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Benson Kipchumba Cherono (* 1984), katarischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Cherono Koech, kenianische Mittelstreckenläuferin (800 m)
 Christopher Cherono Kipkosgei (* 1974), ehemaliger kenianischer Hindernisläufer
 Eva Cherono (* 1996), kenianische Langstreckenläuferin
 Elizeba Cherono (* 1988), kenianische Langstreckenläuferin
 Fancy Cherono (* 2001), kenianische Hindernisläuferin
 Frederick Cherono (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Gladys Cherono (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin
 Hellen Cherono Koskei (* 1984), kenianische Marathonläuferin
 Joan Cherono (* 1991), kenianische Sprinterin
 Henry  Kosgei Cherono (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Lawrence Cherono (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Mercy Cherono (* 1991), kenianische Langstreckenläuferin
 Ogla Kimaiyo Cherono, kenianische Marathonläuferin
 Priscah Jepleting Cherono (* 1980), kenianische Langstreckenläuferin
 Stephen Cherono, Geburtsname von Saif Saaeed Shaheen (* 1982), katarischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft

Cherono, Name eines Sturms in der Zyklonsaison im Südwestindik 2010–2011

Siehe auch:
 Kiprono
 Jerono
 Rono